Zeja è un toponimo geografico russo (Oblast' dell'Amur) che può indicare:
Zeja – città della oblast' dell'Amur
Zeja – fiume della Siberia orientale, affluente dell'Amur
bacino della Zeja – vasto bacino artificiale formato in seguito allo sbarramento del fiume omonimo
bassopiano della Zeja e della Bureja – area pianeggiante della Siberia orientale, situata su parte del bacino dei fiumi Zeja e Bureja